Miejscowości w USA:
 Farragut – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Farragut – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Knox